Градуировка (от нем. graduiren — градуировать, лат. gradus — шаг, ступень, степень):

 Градуировка — метрологическая операция, при помощи которой средство измерений (меру или измерительный прибор) снабжают шкалой или градуировочной таблицей (кривой).

 Градуировка алгебры — разложение алгебры A в прямую сумму модулей , занумерованных элементами полугруппы G, такое, что .

 Градуировка — парикмахерская операция, сутью которой является выполнение стрижки, при которой одна прядь короче (или длиннее) следующей. В основном используется при выполнении стрижки «Каре».